

Australie 
 Lakeland, une localité du comté de Cook dans le Queensland.

Canada 
 Lakeland, une ancienne circonscription électorale fédérale de l'Alberta.

États-Unis 
 Lakeland, une ville située en Floride ;
 Lakeland, une ville située en Géorgie ;
 Lakeland, une ville située au Minnesota ;
 Lakeland, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Lakeland, une municipalité du Tennessee.